Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Tim Gullikson 6-7, 6-4, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 John McEnroe (campione)
 Brian Gottfried (secondo turno)

 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Sandy Mayer (quarti di finale)
 Harold Solomon (secondo turno)
 Roscoe Tanner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1978